

Chiese 
 Basilica di San Gavino – basilica di Porto Torres
 Pieve di San Gavino Adimari

Geografia

Italia
 San Gavino Monreale – comune della provincia del Sud Sardegna

Francia
 San Gavino d'Ampugnani – comune del dipartimento della Corsica settentrionale 
 San Gavino di Carbini – comune del dipartimento della Corsica del Sud 
 San Gavino di Fiumorbo – comune del dipartimento della Corsica settentrionale 
 San Gavino di Tenda – comune del dipartimento della Corsica settentrionale

Santi 
 Gavino – soldato romano, martire del IV secolo